Erwin van Kan, beter bekend onder zijn artiestennaam Nosferatu
Jeroen van Kan, Nederlands journalist
Adam van Kan, Nederlands rechtsgeleerde, historicus en hoogleraar aan de Universiteit Leiden